Francesco Casisa – attore e criminale italiano
 Francesco Casisa – allenatore di calcio e calciatore italiano